Roosevelt School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Roosevelt School (Arizona), ID-Nr. 82001655
 Roosevelt School (Florida), ID-Nr. 01000306
 Roosevelt School (Ada County, Idaho), ID-Nr. 82000236
 Roosevelt School (Kootenai County, Idaho), ID-Nr. 76000676
 Roosevelt School (Iowa), ID-Nr. 10000055
 Roosevelt School (Hamlin, Maine), ID-Nr. 07000598
 Roosevelt School (St. John, Maine), ID-Nr. 92001706
 Roosevelt School (New Mexico), ID-Nr. 96000266
 Roosevelt School (Wyoming), ID-Nr. 96001633

Siehe auch:
 Roosevelt Elementary School